A Fajã da Folga é uma fajã portuguesa localizada na Baía da Folga, local do Carapacho, freguesia da Luz, concelho de Santa Cruz da Graciosa, ilha Graciosa, Açores.

Esta fajã localiza-se na costa da ilha sobranceira à encosta sul da Serra Branca e à Baía da Folga, actualmente esta fajã é usada principalmente para veraneio e para algum cultivo de vinhedos.

Ver também 
 Lista de Fajãs dos Açores

Ligações externas 
 

Folga, Fajã Da